Teatr Wielki (Gran Teatro en polaco) es el nombre de varios teatros de Polonia:
 Teatr Wielki (Łódź);
 Teatr Wielki (Poznań);
 Teatr Wielki (Varsovia).